Müllenborn steht für:
 Müllenborn (Gerolstein), ein Stadtteil von Gerolstein, Rheinland-Pfalz, Deutschland

Müllenborn ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Müllenborn (* 1948), deutscher Unternehmer